Alberto Pansa – diplomatico e politico italiano
Alessandro Pansa – funzionario italiano, prefetto e capo della Polizia
Gaio Vibio Pansa – console romano
Giampaolo Pansa – giornalista e scrittore italiano
Giovanni Pansa – archeologo italiano
Lucio Titinio Pansa Sacco – tribuno romano
Paolo Pansa – umanista italiano
Quinto Appuleio Pansa – console romano
Pansa – cognomen romano